Купата на носителите на купи 1988/89 е 29-ото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 33 клуба от 32 страни, сред които настоящият носител на трофея Мехелен, 21 актуални носители на национални купи и 11 загубили финалиста (Карл Цайс Йена, Рода Керкраде, Дери Сити, Авенир Беген, Флориана, Гленейвън, Витория Гимараеш, Динамо Букурещ, Дънди Юнайтед, Интер Братислава и Сакарияспор). Англия не изпраща участник, тъй като след трагедията от Хейзел английските отбори са наказани за пет години от участие в евротурнирите.

Финалът се играе на 10 май 1989 г. на стадион Ванкдорф в Берн.

Предварителен кръг 
Първата среща се състои на 10 август, а реваншът е на 24 август 1988 г.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 6 и 7 септември, а реваншите са от 4 до 6 октомври 1988 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 26 октомври, а реваншите са на 9 ноември 1988 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 1 март, а реваншите са на 15 март 1989 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 5 април, а реваншите са на 19 април 1989 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1988/89
 Купа на УЕФА 1988/89

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1988/89 

Купа на носителите на купи